Мисисипи може да се отнася за:
 Мисисипи – река в САЩ, 2-ра по дължина в Северна Америка
 Мисисипи - малка река в провинция Онтарио, Канада
 Мисисипи – инкорпорирана организирана територия в САЩ (1798-1817)
 Мисисипи – щат в Съединените американски щати (от 1817 г.)
 Мисисипи - окръг в щата Арканзас, САЩ
 Мисисипи - окръг в щата Мисури, САЩ